Big Pines bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Pines (Florida), im Hillsborough County
 Big Pines (Kalifornien), im Los Angeles County
 Big Pines (Maryland), im Montgomery County